Les élections municipales québécoises de 2017 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Abitibi-Témiscamingue

Amos

Angliers 
Aucune élection 
Élection reportée à  en raison du projet de regroupement avec la municipalité de Laverlochère

Authier 

François Deschênes remplace Richard Coulombe au poste de conseiller #6 en cours de mandat.

Authier-Nord

Barraute 

Démission d'Alexandre Lupien (conseiller #4) peu avant le .

Béarn 

Démission de Michel Beauchamp (conseiller #4) peu avant le .

Sonia Beauregard entre au conseil municipal à titre de conseillère #4 le .

Démission de Claude Perreault (conseiller #2) peu avant le .

Daniel Touzin entre au conseil municipal à titre de conseiller #2 le .

Belcourt

Belleterre

Berry

Champneuf

Chazel

Clermont

Clerval 

Chantal Mélançon devient conseillère #4 avant le .

Élection partielle au poste de maire
Organisée en raison de la démission de la mairesse Suzanne Théberge en mai-juin 2020.
Michel Cliche, conseiller #2, assure l'intérim à titre de maire-suppléant.
Élection par acclamation de Michel Cliche en .

Duhamel-Ouest 

Démission d'Émilise Lessard-Therrien (conseillère #6) pour assumer ses nouvelles fonctions de députée provinciale de Québec solidaire dans Rouyn-Noranda–Témiscamingue le .

Démission de Nathalie Breton (conseillère #4) en raison d'un déménagement dans une autre municipalité le .

Carole Cholet et Jocelyn Cardinal sont respectivement élus sans opposition conseillère #4 et conseiller #6 le .

Duparquet 

Sylvain Audet siège au conseil municipal à titre de conseiller #2 le .

Démission d'Alain Mercier (conseiller #1) peu avant le .

Départ de Wandalania Therrien (conseillère #4) peu après le .

Jacques Ricard (conseiller #5) agit à titre de pro-maire pour le reste du mandat .

Denis Blais et Marlène Doroftei apparaissent au procès-verbal et conseil à titre de conseiller #1 et conseillère #4 le .

Dupuy 

Démission du maire Normand Lagrange pour occuper la direction générale de la MRC d'Abitibi-Ouest le .

Élection de Rémi Jean (conseiller #1) au poste de maire vers le .

Ronald Lévesque entre au conseil municipal à titre de conseiller #1 le .

Fugèreville

Gallichan 

Démission de Réjean Breton (conseiller #5) peu avant le .

Élection de Valérie Bruneau au poste de conseillère #5 le .

Guérin 

Anik Longpré remplace Suzie Dubeau à titre de conseillère #4 en cours de mandat.

Démission du maire Maurice Laverdière peu avant le .

Élection de Roger Bouthillette (conseiller #1) à titre de maire par le conseil municipal le .

Kipawa 

Démission de Caroline Langlais (conseillère #5) le .

Pierre Mercier entre au conseil à titre de conseiller #5 le .

La Corne 

Myriam Daigneault remplace Normand Gauthier à titre de conseillère #4 avant le .

La Morandière 

 Les postes de conseiller #1 et de conseiller #4 sont respectivement comblés par Pascal Petit et Michelle Sénéchal au début de 2018.

Démission de Paul G. Desjardins (conseiller #3) peu avant le .

Jocelyn Tanguay entre au conseil municipal à titre de conseiller #3 le .

La Motte 

Démission du maire Louis-Joseph Fecteau-Lefebvre en raison d'un épuisement professionnel lié au Projet Authier de Sayona Québec le .

Démission de Réjean Richard (conseiller #6) pour se présenter à la mairie le .

Élection sans opposition de Réjean Richard au poste de maire le .

Karyn Chabot siège au conseil municipal à titre de conseillère #6 le .

La Reine 

Sophie Bouchard remplace Raynald Doré à titre de conseillère #5 avant le .

Démission du maire Jean-Guy Boulet le .
Intérim assuré par Sylvie Perreault (conseillère #2).

Normand Moore (conseiller #1) occupe le poste de maire dès le .

La Sarre

Laforce 

Denis Rioux occupe le poste de conseiller #3 en cours de mandat.

Paul Proulx remplace Louis-Philippe Marquis à titre de conseiller #4 avant le .

Landrienne 

 Élection par acclamation de Claude Leroux au poste de conseiller #4 le  à la suite du désistement d'un candidat.

Latulipe-et-Gaboury

Launay 

 

Démission de Steve Migneault (conseiller #4) le .

Suzy Otis entre au conseil à titre de conseillère #4 le .

Démission de Marie-Anne Fortin (conseillère #6) le .

Démission de Suzy Otis (conseillère #1) le .

Laverlochère 
Aucune élection 
Élection reportée à  en raison du projet de regroupement avec la municipalité de Angliers

Laverlochère-Angliers 
Nouvelle municipalité issue du regroupement des municipalités de village d'Angliers et de Laverlochère le .

Entre  et , Lyna Pina, mairesse d'Angliers, et Daniel Barrette, maire de Laverlochère, agissent à titre de maire. Durant cette période, quatre conseillers d'Angliers et quatre conseillers de Laverlochère, élu lors des élections municipales de 2013 siégeront au conseil municipal de la nouvelle ville.

 Élection municipale le dimanche .

Lorrainville 

Alain Pelletier remplace Simon Mayer à titre de conseiller #3 avant le .

Macamic

Malartic 

Pascal Lemieux remplace Tommy Auger-Cadieux à titre de conseiller #4 avant le .

Moffet 

Léo Cossette remplace Lise Laprise à titre de conseiller #3 en cours de mandat.

Nédélec 

Démission de Claude Cardinal (conseillère #2) peu avant le .

Isabelle Tremblay entre au conseil municipal à titre de conseillère #2 le .

Démission de Michael Boucher (conseiller #4) le .

Normétal

Notre-Dame-du-Nord

Palmarolle 

Démission de Jasmin Cameron (conseiller #4) le .

 Daniel Perron devient conseiller #4 au courant en .

Démission de Marc Tanguay (conseiller #2) le .

Raymond Roy entre au conseil municipal à titre de conseiller #2 le .

Démission de Denise Mercier (conseillère #1) le .

Démission de Fernand Filion (conseiller #6) le .

Élection par acclamation d'Aline Bégin au poste de conseillère #1 le .

Élection de Véronique Aubin au poste de conseillère #6 le .

Démission de Raymond Roy (conseiller #2) le .

Démission de Daniel Perron (conseiller #4) le .

Démission de la mairesse Louisa Gobeil en  en raison d'un climat malsain au sein du conseil municipal.
L'intérim à la mairie est assumé par Aline Bégin (conseillère #1)

Élection par acclamation de Michelle Croteau au poste de conseillère #2 et de Mario Perron au poste de conseiller #4. Ils siègent au conseil municipal à partir du .

Mario Perron ne siège plus au conseil municipal après le .

Poularies

Preissac 

Élection partielle au poste de maire en 
Organisée en raison du décès du maire Stephan Lavoie, décédé d'un cancer du poumon le 
Intérim assuré par la conseillère #2, Nicole Poulin, à titre de pro-maire
Démission de Nicole Poulin (conseillère #2) peu avant le .
Élection au poste de maire de Donald Rheault, frère de Pascal Rheault et fils de George Rheault, respectivement actuel maire et maire pendant 20 ans de Sainte-Gertrude-Manneville

Élection de Danielle Mainguy au poste de conseillère #2 et entrée au conseil municipal le .

Rapide-Danseur 

Démission de Nadia St-Pierre (conseillère #1) peu avant le .

Démission de Roger Decoeur (conseiller #5) peu avant le .

Christiane Guillemette entre au conseil municipal à titre de conseillère #5 le .

Joannie Langlois entre au conseil municipal à titre de conseiller #1 le .

Démission de Line Giasson (conseillère #3) peu avant le .

Fin du mandat d'Annie Gauthier (conseillère #6) le  en raison d'absences répétées et prolongées (pendant plus de 90 jours).

Rémigny 

Cathy Bruneau remplace Denise Plourde au poste de conseillère #3 en cours de mandat.

Rivière-Héva

Rochebaucourt

Roquemaure 

Démission de Sophia Chalifour (conseillère #2) et de Jocelyn Poirier (conseiller #6) peu avant le .

Réjean Lévesque et Fernand Landry siègent au conseil municipal respectivement aux postes de conseiller #2 et conseiller #6 le . 

Réjean Lévesque n'apparaît plus aux procès-verbaux à titre de conseiller #2 à partir du .

Rouyn-Noranda 

Démission de Valérie Morin (conseillère district Noranda-Nord-Lac-Dufault (1)) pour devenir directrice de la Chambre de commerce le .

Saint-Bruno-de-Guigues 

Nouvelle période de mise en candidature après l'élection municipale se terminant le  pour une élection partielle le .
Élection par acclamation de Marc Gauthier au poste de conseiller #4
Élection par acclamation de Nicole Routhier au poste de conseillère #5
Élection par acclamation de Richard Jacques au poste de conseiller #6

Démission de Patrick Trudel (conseiller #3) le .

Démission de Marc Gauthier (conseiller #4) le .

Élection partielle le .
Élection par acclamation de Nelson Turgeon au poste de conseiller #3
Élection de Luc Alvarez au poste de conseiller #4

Démission de Sylvain Durand (conseiller #2) le .

Saint-Dominique-du-Rosaire

Saint-Édouard-de-Fabre 

Noémie Ash siège au conseil municipal au poste de conseillère #4 avant le .

Andréanne Arpin et Émilie Perreault remplace Carole Légaré (conseillère #3) et Yvon Clouâtre (conseiller #5) avant le .

Démission d'Andréanne Arpin (conseillère #5) peu avant le .

Démission d'Émilie Perreault (conseillère #3) après le .

Saint-Eugène-de-Guigues 

Démission de Germain Bastien (conseiller #1) le .

Lucie Gagnon devient conseillère #1 en cours de mandat.

Saint-Félix-de-Dalquier 

Démission de Jocelyne Gagnon (conseillère #6) pour raisons familiales et personnelles le .

Josée Laverdière siège au conseil municipal au poste de conseillère #6 à partir du .

Démission d'Amélie Lefebvre (conseillère #4) pour cause de déménagement le .

Saint-Lambert

Saint-Marc-de-Figuery 

Départ de Michel Bilodeau (conseiller #6) qui n'apparaît plus sur les procès-verbal à partir du .

Ghislaine Cossette entre au conseil municipal au poste de conseillère #6 le .

Élection partielle aux poste de conseiller #1, #3, #4 et #5.
Organisée en raison de la démission en bloc des quatre conseillers à cause des relations difficiles avec le maire, Daniel Rose le .
Élection de Martin Thibault (conseiller #1), Roger Picard (conseiller #3), Charlène Barbe (conseillère #4) et Maryse Audet (conseillère #5) le  avec une participation de 190 électeurs sur 693 (27,4%).

Saint-Mathieu-d'Harricana 

Julie Bois remplace Simon Simard au poste de conseillère #1 avant le .

Sainte-Germaine-Boulé

Sainte-Gertrude-Manneville 

Michel Rivard et Maurice Massé remplacent respectivement Manon-Julie Castonguay et René Darveau aux postes de conseillers #1 et #2 avant le .

Sainte-Hélène-de-Mancebourg 

 Les postes de conseiller #1 et de conseiller #2 sont respectivement comblés par David Duquette et Ghislain Gagné.

Fin du mandat de David Duquette après 90 jours sans assister aux séances du conseil le .

Senneterre (paroisse) 

Antoine Durand-Saddier et Martin Dandurand remplace respectivement Marie-Eve Sawyer et Roger Robert aux postes de conseillers #2 et #6 avant le .

Senneterre (ville) 

Élection partielle au poste de conseiller du district #4 le .
 Organisée en raison de la démission de la conseillère Carole Chantal pour motif familiaux.

Taschereau 

Yvan Fortier remplace Line Grandbois au poste de conseiller #5 avant le .

Témiscaming 

Départ de Patrick Tanguay Dumas (conseiller #1) et de Gilbert Lacase (conseiller #6) avant le .

Trécesson 

Martin Veilleux et Nathalie Dion remplace respectivement Jacques Grenier et Eric Alix aux postes de conseiller #1 et conseiller #3 avant .

Démission de Jonathan Paradis (conseiller #5) peu avant le .

Val-d'Or 

Démission de Lorraine Morissette (conseillère district Lac Blouin-Centre-Ville (#1)) en .

Élection de Denis Giguère au poste de conseiller district Lac Blouin-Centre-Ville (#1) le .

Val-Saint-Gilles 

Aline Marois (conseillère #2) quitte son poste avant la fin du mandat.

Ville-Marie 

Alexandra Fortier-Demers quitte son poste avant la fin du mandat.

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Abitibi-Témiscamingue
Histoire de l'Abitibi-Témiscamingue
 Résultat